Мадлен Французька — ім'я двох принцес з династії Валуа:
 Мадлен Французька (принцеса Віани) (1443—1495)
 Мадлен Французька (королева Шотландії) (1520—1537)